Fuping kan syfta på:

Kina
 Fuping, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen
 Fuping, Weinan – ett härad i Shaanxi-provinsen
 Fuping (socken i Kina, Guangxi)
 Fuping (socken i Kina, Chongqing)

WP:Projekt Kina